Сезон 2014/15 является для Манчестер Сити 120-ым в истории клуба и 13-ым подряд в Премьер-лиге. Второй сезон под руководством Мануэля Пеллегрини, ставший для клуба малорезультативным, впервые с сезона 2009/2010. В чемпионате команда уступила титул Челси, из Кубка Англии и Кубка лиги выбыла в 4-м раунде, а в Лиге чемпионов проиграла Барселоне в 1/8 финала.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

68.000.000

Зима 

32.300.000

Ушли из клуба

Лето 

29.300.000

Зима 

0

Общие убытки:100.300.000

Общая прибыль:29.300.000

Разница:71.000.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Манчестер Сити»